Miejscowości w USA:
 Ellenton – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Manatee
 Ellenton – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Colquitt